Podlëdnyj kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Podlëdnyj (kulle), 
 Nunatak Podlëdnyj, 

Robotskapade Antarktisförgreningar